Numismàtica: Lari (moneda), moneda de Geòrgia (Europa).
 Zoologia: Lari (ocell), subordre d'ocells de l'ordre del caradriformes.
 Lingüística: Lari (llengua), llengua irànica o iraniana, dialecte persa del Laristan.
 Toponímia: Lari (Itàlia), municipi italià.
 Personatges: Mag Lari, nom artístic de l'il·lusionista català Josep Maria Lari Viaplana.